Alberto Cuttin – calciatore italiano
 Vittorio Cuttin – scrittore e giornalista italiano